Az 1958-as Tour de France volt a 45. francia körverseny. 1958. június 26-a és július 19-e között rendezték. A huszonnégy szakaszt pihenőnap nélkül teljesítették a versenyzők. A verseny történetében első alkalommal változott a vezető személye 11 alkalommal. Új sebességi rekord lett a győztes Charly Gaul luxemburgi versenyző ideje, aki 30 évvel Nicolas Frantz győzelme után nyert Tour de France-t Luxemburgnak. Brian Robinson az első szakaszgyőzelmet szerezte Angliának. A televízió a hegyi szakaszokról is élő közvetítést adott. A francia csapatban nem segítették egymást a versenyzők, a legjobb francia Raphaël Géminiani lett aki regionális csapattal indult. André Darrigade aki többször is vezetőhelyen végzett, a párizsi befutón, a Parc de Princes stadionban elütötte a 70 éves pályagondnokot aki egy hét múlva belehalt sérüléseibe.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Pont verseny

Hegyek királya

Csapatverseny

További információk 

 A verseny végeredménye 
 Emlékezés a bajnokokra 

Tour
Tour de France